Meinsdorf bezeichnet folgende Orte in Deutschland:
 Meinsdorf (Callenberg), Ortsteil der Gemeinde Callenberg in Sachsen
 Meinsdorf (Dessau-Roßlau), Ortschaft der Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt
 Meinsdorf (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming in Brandenburg
 Groß Meinsdorf, Ortsteil der Gemeinde Süsel in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Meinstorf, Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar in Bayern